— железнодорожная станция расположенная в районе Сэтагая.

Линии 
 Keio Corporation
 Линия Кэйо
 Tokyu Corporation
 Линия Сэтагая

Планировка станции

Платформы Кэйо 
Секция Кэйо состоит и 2-х путей и двух боковых платформ соответственно.

Платформы Токю 
Секция Токю представляет две платформы обслуживающие один путь.

Близлежащие станции